Кли́мов () — русская фамилия, образованная от краткой формы Клим имени . Также топоним.

Известные носители

А 
 
 
 
 
 Климов, Аркадий Александрович (1914—1970) — советский кинооператор.

Б

В 
 Климов, Валентин Тихонович (род. 1934) — главный конструктор ОАО «Туполев».

Г 
 Климов, Георгий Андреевич (1928—1997) — советский и российский лингвист, кавказовед.
 Климов, Герман Германович (1941—2023) — советский легкоатлет, киносценарист.

Д 
 Климов, Денис Викторович (род. 1979) — российский хоккеист.

Е

И 
 
 
 Климов, Илья Иванович (1916—1940) — Герой Советского Союза.

К 
 Климов, Кирилл Валерьевич (род. 2001) — российский футболист.
 Климов, Константин Юрьевич (1951—1982) — советский хоккеист.

Л 
 Климов, Лев Владимирович (1921—1999) — геолог, исследователь Антарктиды.
 Климов, Леонид Михайлович (род. 1953) — украинский политик.
 Климов, Леонид Павлович (1938 — ?) — советский хоккеист.

М 
 Климов, Марк Митрофанович (1931—1975) — советский актёр, Заслуженный артист РСФСР.

Н

О

П 
 
 Климов, Пётр Александрович (род. 1970) — российский композитор и поэт.

Р 
 Климов, Ростислав Борисович (1928—2000) — советский искусствовед, главный научный редактор издательства «Искусство».

С

Т 
 Климов, Тимофей Иванович (1887 или 1889—1946) — советский фехтовальщик и тренер.

Ф

Э 
 Климов, Элем Германович (1933—2003) — советский кинорежиссёр и сценарист.

Ю



Населённые пункты 
 Климов — хутор в Алексеевском районе Белгородской области России.
 Климов — хутор в Даниловском районе Волгоградской области России.

Прочее 
 Климов — станция Московской железной дороги в посёлке Климово Брянской области.
 «Климов» — российский разработчик газотурбинных двигателей.

См. также 
 Клим
 Клименко
 Климент
 Климов переулок
 Климовка
 Климово
 Климовск
 Климовская
 Климовский
 Климовское
 Килимов